Hildegardia (dieren), dierengeslacht van rechtvleugeligen
 Hildegardia (plant), een plantengeslacht